Down by the river (Neil Young) (1969), een lied van Neil Young waarvan enkele covers hitnoteringen bereikten
 Down by the river (Albert Hammond) (1972, 1975), een lied van de Britse zanger Albert Hammond
 Down by the river (Bliss n Eso) (2010), een lied van het Australische hiphop-duo Bliss n Eso
 Down by the river (Milky Chance) (2013), een lied van het Duitse folkrock-duo Milky Chance